Гео́ргий Маклако́в:
 Маклаков, Георгий Константинович (1843—1896) — генерал-лейтенант, генерал-майор Свиты Его Императорского Величества, командующий 24-й пехотной дивизией.
 Маклаков, Георгий Николаевич (1892—1969) — профессор русской литературы во Франции.